Fotbollsligan 1991 bestod av tolv lag och FC Kuusysi från Lahtis blev finländska mästare. Återigen hade slutspelet skrotats.

Tabell

Kvalspel
OTP - FinnPa 3-2 (Uleåborg)
FinnPa - OTP 1-3 (Helsingfors)
Oulun Työväen Palloilijat kvalificerat för Tipsligan 1992 efter 2-0 i matcher.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1991 i Finland
Fotbollssäsongen 1991
1991